Rea női név
 Rea település Romániában, Hunyad megyében